Несколько кораблей Королевского флота назывались HMS Convert (обращенный); все были призами, взятыми в британскую службу, в том числе:

 HMS Convert — 20-пушечный корабль 6 ранга, исходно американский приватир Oliver Cromwell; спущен на воду в 1762 в Бостоне(?); превращен в 24-пушечный континентальный фрегат Alfred в Филадельфии в 1777; взят британским HMS Beaver в 1777, классифицирован как корабль 6 ранга; понижен до шлюпа и переименован в Beaver’s Prize в 1778; понижен до 12-пушечного вооруженного транспорта и переименован в Convert в 1778; повышен до 14- и затем 16-пушечного в 1779; разбился во время урагана 1780 года.
 HMS Convert — 32-пушечный фрегат, бывший французский Pallas; спущен на воду как корсар Prince de Conti в Сен-Мало в 1773; закуплен французским флотом в 1777, переименован в Pallas; взят британцами в 1778; планировалось название Inconstant, но вступил в строй как Convert в 1779; продан в 1782.
 HMS Convert — 36-пушечный фрегат, бывший французский Inconstant; взят у Сан-Доминго в 1793; разбился у Каймановых островов в 1794.

См. также 
 Convertine (1616) — 30-пушечный корабль, исходно Destiny сэра Уолтера Рэли
 Convertine (1650) — 44-пушечный португальский приз
 HMS Loyal Convert — роялистский корабль эпохи гражданской войны.